Barking – dzielnica Londynu, w gminie London Borough of Barking and Dagenham
 Barking – wieś w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Barking – album studyjny Underworld z 2010 roku